Уикипедия на малайски език () е раздел на малайски език в Уикипедия. Проектът започва работа на 26 октомври 2002 година.

Статистика

Посещаемост 

Малайски език
Малайски език